Јанићијевић (Гајица: Janićijević) је српско презиме у Србији, Македонији, Хрватској и Словенији.

Познати људи 
 Вера Јанићијевић (1931–2014), предавач, есејиста, писац, преводилац и сликар
 Душан Јанићијевић (1932–2011), српски глумац
 Јован Јанићијевић Бурдуш (1932–1992), српски глумац
 Ксенија Јанићијевић (1968– ), српска филмска и телевизијска глумица
 Радосав Јанићијевић (1954– ), српски књижевник
 Сима Јанићијевић (1912–1996), српски филмски и позоришни глумац
 Срђан Јанићијевић (1965– ), српски правник

Референце 

Српска презимена